Мороховец

 Мороховец — село в Харьковском районе Харьковской области.

Носители фамилии:
 Мороховец, Алексей Николаевич (1980—1999) — Герой Российской Федерации.
 Мороховец, Евгений Андреевич (1880—1941) — советский историк, политический деятель.
 Мороховец, Илларион Захарович — врач 19-го армейского корпуса.
 Мороховец, Лев Захарович (1848—1922) — русский физиолог.